Синько́вский — фамилия.

 Синьковский, Дмитрий Евгеньевич (род. 1980) — российский скрипач, вокалист и дирижёр.
 Синьковский, Дмитрий Николаевич (1739—1793) — профессор философии Московского университета.
 Синьковский, Юрий Александрович (род. 1966) — российский актёр театра и режиссёр.